Dunstan steht für:

 Dunstan (Neuseeland), Wahlkreis in Neuseeland
 Lake Dunstan, Stausee in Otago auf der Südinsel Neuseelands
 Dunstan von Canterbury (um 909–988), Erzbischof von Canterbury

Dunstan ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Dunstan (1882–1950), australischer Politiker
 Don Dunstan (1926–1999), australischer Politiker
 Donald Beaumont Dunstan (1923–2011), australischer General und Politiker
 Marcus Dunstan, US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Matthew Dunstan (* 1987), australischer Chemiker und Spieleautor
 Monique Dunstan (* 1970), australische Sprinterin
 Thomas B. Dunstan (1850–1902), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dunston